Kazimierz Piechowski (1919-2017)
 Wojciech Piechowski (1849-1911), peintre et photographe polonais